Нимро́д, Нимврод, Невро́д, Не́мврод ( — букв. «восстанем», в Септуагинте ) — в Танахе, агадических преданиях и легендах Ближнего Востока герой, воитель-охотник и царь. По родословию, приведённому в книге Бытие, сын Хуша и внук Хама. Упоминается в Пятикнижии как «сильный зверолов перед Господом» () и царь городов .

С VIII века арабы приписывали Нимроду руины различных древних месопотамских городов. За одним из них, открытым археологами в XIX веке древним городом Кальху, закрепилось название по имени Нимрода — Нимруд. Построенная Айюбидами в XIII веке в Галилее крепость с XIX века именовалась друзами, а затем евреями Крепость Нимрода.

Образ Нимрода 
В различных легендах акцентируется образ Нимрода-тирана и богоборца; ему приписывается строительство Вавилонской башни, преследования Авраама, крайняя жестокость, идолопоклонство, соперничество с Богом.

Агада считает его первым охотником и первым, кто стал употреблять в пищу мясо, а также первым, кто стал воевать с другими народами; его имя толкуется, как «возмутивший весь народ против Господа». Рассказывается, что удачу на охоте ему приносят одежды из кожи, которые были сделаны Богом для прикрытия наготы Адама и Евы; животные опускались перед Нимродом на землю, и ему не стоило труда убивать их. Народ же, видя это, решил, что он непобедимый герой, и провозгласил его своим царем. Смерть его Агада приписывает Исаву, рассказывая о взаимной зависти двух охотников.

В христианстве некоторыми авторами Нимрод, как строитель Вавилона, считался символом антихристовой гордыни и предшественником Антихриста.

В разных традициях и у разных авторов Нимрод либо напрямую отождествляется, либо представляется вобравшим в себя черты множества разных мифологических и исторических фигур.
Его отождествляли с охотником-исполином Орионом, в христианских апокрифах «Климентины» и других источниках он отождествляется с мифическим царем Вавилонии Нином, внуком Геракла и мужем Семирамиды, Абу Дауд (IX век) приравнивал Нимврода к Сатурну, описывая его как основателя Рима.
Библейские критики XIX века связывали образ Нимрода с халдейским героем и солнечным богом Иждубаром, или же с аккадским богом Мардуком. Проводились также параллели между Нимродом и Гильгамешем. Св. Димитрий Ростовский называет Нимврода «эфиопом». Возможно, в образе Нимрода отразилась фигура великого ассирийского завоевателя Тукульти-Нинурта (XIII век до н. э.) в соединении с образом шумеро-аккадского бога войны и охоты Нинурта; «Земля Немврода» упоминаемая в  отождествляется с Ассирией.
Существует также мнение, что Нимрод олицетворяет не конкретную фигуру, а в общем древнее население Месопотамии.

Нимрод и Вавилонская башня 

В Библии Нимрод упоминается как царь Вавилона, но строительство Вавилонской башни не связывается с его именем; упоминание раннешумерского города Эреха/Урука и Аккада, которые прекратили играть существенную роль после III тысячелетия до н. э., указывает на древность предания.

Предание, связывающее Нимрода с возведением Вавилонской башни, зафиксировано в «Иудейских древностях» Иосифа Флавия (Кн. I, Гл. 4); Флавий явно опирался на предшествующую устную традицию. Нимрод описан, как богоборец, стремящийся к тому, чтобы люди отринули Бога, и предлагающий защиту от него.

Агада называет Вавилонскую башню «домом Нимрода». Нимрод описан как необычайно жестокий и гордый правитель, объявивший свою власть божественной, повелевший служить себе, как Богу и добившийся от своего народа полного подчинения. Вавилонская башня Нимрода описывается как символ гордыни и отречения от Бога.

Легенда о строительстве Нимродом башни получила развитие в арабской историографии (Ат-Табари и Абу-ль-Фида) и со временем вошла в европейскую традицию.

Нимрод и Авраам 
Хотя, согласно Библии, Нимрода и Авраама разделяют семь поколений, большой круг иудейских и мусульманских легенд связан с борьбой Нимрода против Авраама (Ибрахима). В них Нимрод предстаёт как ярый идолопоклонник, требующий оказывать себе божеские почести и преследующий верующих в единого Бога. Видимо, именно поэтому его противником называется Авраам, провозвестник единобожия.

В аггадической литературе рассказывается, что рождению Авраама сопутствовали небесные знамения, из-за которых Нимрод предлагал отцу Авраама, Фарре (Тераху), любые богатства за умерщвление ребёнка. Терах объявил ребёнка умершим, и три года прятал его в пещере, где Бог чудесным образом кормил ребёнка медом и елеем. Уже известного своей мудростью Авраама Нимрод пытался привлечь к строительству башни, требовал поклонения себе либо стихиям, и встретив отпор («Господь поднимает солнце с востока, а ты подними его с запада» — отражено в «Подражаниях Корану» Пушкина), бросил Авраама в огненную печь и стремился уничтожить его потомков. В одной из версий легенды, после чудесного спасения Авраама из печи, Нимрод велел тайно убить его, увидев сон, который он истолковал как предупреждение о грозящей ему со стороны Авраама опасности; именно после этого патриарх отправился в Ханаан, будущую Землю Израиля. Существует также отождествление Нимрода с Амрафелем, одним из четырех царей, напавших на Ханаанскую страну при Аврааме, и взявших в плен его племянника Лота.

В мусульманских преданиях Ибрахим в одиночку побеждает огромное войско Нимрода, вызвав тучу комаров.

В арабской литературе 
В арабской литературе Нимрод является олицетворением насильника. Его генеалогия в арабских легендах очень сбивчива и противоречива. Историк Аль-Масуди считает его первым вавилонским царем, приписывая ему прорытие многих каналов в Ираке.

В Коране рассказывается, что видя, как Ибрахим (Авраам) вышел невредимым из «пещи огненной» (XXI сура, 68—69), Нимрод признал силу Бога Авраама и предложил ему свое гостеприимство. Напрасно патриарх доказывал ему, что Господь не нуждается в нем. Целые стада волов и овец были пригнаны и зарезаны, но Господь не принял жертвоприношения Нимрода, и последний постыдно скрылся в своем дворце.

Приведенная В Коране следующая беседа пророка Ибрахима с неназванным собеседником обычно относится к Нимроду:

По одной из легенд, потерпев неудачу с Вавилонской башней, Нимрод пытался добраться до неба на упряжке из четырех орлов. Он пускал в небо стрелы, которые ангел Гавриил вернул, окрасив кровью. Нимрод счел, что он смог ранить Бога Авраама. При возвращении повозка так ударилась об землю, что она задрожала, а горы поколебались. Эта легенда связывается со стихом Корана 14:47 «Козни и выдумки нечестивых заставляют дрожать горы».

Спустя 400 лет нечестивой жизни, ангел велел Нимроду покаяться в своих деяниях. Тот отвечал новым вызовом Бога на бой. Войско Нимрода снова было рассеяно комарами. Один комар проник в его нос, а затем и в мозг, причиняя ему неимоверные страдания, заглушавшиеся только ударами молота о наковальню. Эти муки продолжались 40 лет.

В армянской мифологии 
Немрут, в армянской мифологии иноземный царь, вторгшийся в Армению. Есть легенда, что чтобы возвеличить себя, Немруд воздвиг на вершине горы великолепный дворец необычайной высоты. Решив убить бога, чтобы занять его место, Немруд поднялся на крышу дворца и прицелился из лука в небо. Бог подставил большую рыбу под стрелу, пущенную Немрудом. Увидев кровь, Немруд и его приближённые возликовали, уверенные, что бог убит. Бог разгневался — ударила молния, и Немруд вместе с дворцом провалился в разверзшуюся пропасть, из которой образовалось озеро. Гора стала называться Немрут (современный вулкан Немрут расположен у западного берега озера Ван, в его кратере находится озеро). По другому варианту, Немруд создал гору из земли, чтобы, поднявшись на неё, вступить с богом в борьбу, но бог низвергнул его в недра земли.

Отождествление в древнеармянской литературе Бэла, соперника Хайка, с библейским Нимродом привело к возникновению мифа, где вместо Немруда выступает Бэл. Деспот Бэл с многочисленными войсками вторгся в Армению, но был разбит. Труп Бэла, убитого Хайком с помощью лука, подняли на вершину горы и сожгли. По воле бога оставшийся от него пепел превратился в воду, а воины Бэла и караваны его верблюдов от страха окаменели.

Нимрод в культуре 

 В «Божественной комедии» Данте изображает Нимрода в виде великана, охраняющего девятый круг ада. Он постоянно нечленораздельно бормочет, что, видимо, является отсылкой к смешению языков, вызванному строительством Вавилонской башни.
 Нимрод в царском одеянии изображён на картине Питера Брейгеля-старшего «Вавилонская башня» (Венский вариант).
 Нимрод — статуя, вырезанная из нубийского песчаника израильским скульптором Ицхаком Данцигером в 1939 году. Статуя находится в коллекции скульптур Музея Израиля в Иерусалиме (Израиль).
 Педро Кальдерону принадлежит auto sacramental (литургическая драма) «Вавилонская башня», в которой Нимрод предстаёт в традиционном образе гордеца, тирана и богоборца.
 Вольтер в философской повести «Царевна Вавилонская» упоминает лук Нимрода, который должны натянуть претенденты на руку и сердце царевны.
 Музыкальное произведение Эдуарда Элгара Энигма-вариации. Содержит 14 вариаций для оркестра, вариация 9 адажио называется Нимрод, и в Британии часто исполняется на похоронах. (Хотя каждая вариация посвящена кому-то из друзей композитора, вариация 9 Нимрод отсылает к имени воителя-охотника, царя Нимруда, поскольку друг композитора имел фамилию Jaeger (нем. Jäger — охотник).)
 «Нимврод» — песня группы Башня Rowan.
 «Библия» (Италия, США, 1966), режиссёр Джон Хьюстон. В роли Нимрода — Сивен Бойд.
 Agony, компьютерная игра в жанре survival horror, польской компанией Madmind Studio. Нимрод — протагонист игры.

В американском английском nimrod приобрело значения «глупец», «растяпа»; такое значение закрепилось после использования в мультфильмах Looney Tunes по отношению к незадачливому охотнику Элмеру Фадду.

Именем Нимрода названы британские самолёты: истребитель-биплан Hawker Nimrod и турбореактивный многоцелевой самолёт HS.801 «Nimrod», израильская тактическая ракета Нимрод, венгерская зенитная самоходная установка периода Второй мировой войны 40M Nimród, корабль Эрнеста Шеклтона, во время его экспедиции к Южному Полюсу — Нимрод, антиисламская black-metal группа из Саудовской Аравии, играющая в стиле «ориентал» — Al-Namrood.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Лекция 5. Нимрод и Вавилонская башня  // Курс лекций «Герои ТаНаХа в мидрашах мудрецов»
 Лекция 6. Противостояние Авраама и Нимрода  // Курс лекций «Герои ТаНаХа в мидрашах мудрецов»
 Нимрод  — на сайте «Иудаизм и евреи» организации «Толдот Йешурун»

Персонажи Книги Бытия
Армянская мифология
Хамиты
Вымышленные охотники
Охотники в мифологиях
Вымышленные правители
Хам
Библейские цари
Эпонимы городов